Ephrata nach Efrata, einem Ort in der Bibel, bezeichnet:

 Ephrata (Pennsylvania) 
 Ephrata (Washington)
 Ephrata Township (Pennsylvania)

Siehe auch:
 Efrata, Ephratah, Efrat (Begriffsklärung)